Monnières (Jura)
 Monnières (Loire-Atlantique)

Desambiguações de topônimos